Une réserve de ciel étoilé est une région où des mesures ont été prises afin de minimiser la pollution lumineuse. Ce terme a été préféré à l'expression « réserve de ciel noir », traduction littérale du terme anglais consacré, . La première de ces réserves fut celle de Torrance Barrens en Ontario (canton de Muskoka Lakes) au Canada, créée en 1999, bien qu'il existât des zones de protection autour de certains grands observatoires astronomiques avant la fondation de cette réserve.

Jusqu'en 2006, le seul programme visant à souligner les efforts des communautés pour limiter la pollution lumineuse est celui de la Société royale d'astronomie du Canada (SRAC). À cette date, l'Association internationale Dark Sky (IDA) met en place un comité de travail pour définir et encadrer les « réserves internationales de ciel étoilé » et les « parcs internationaux de ciel étoilé », puis plus récemment les « sanctuaires internationaux de ciel étoilé » ainsi que les « communautés internationales de ciel étoilé ».

En France 
La France compte en 2022 quatre sites référencés par l'Association internationale Dark Sky :

 la réserve internationale de ciel étoilé (RICE) du pic du Midi de Bigorre, première réserve de ciel étoilé française, qui a été labellisée en 2013. Cette réserve est gérée par trois structures, le pic du Midi de Bigorre, le parc national des Pyrénées et le Syndicat départemental de l'Énergie 65. Depuis 2017, l'association Science en Bigorre en est le maître d’œuvre ;
 la RICE du parc national des Cévennes, ayant déposé sa candidature en 2016, qui obtient le  le label et devient ainsi la plus grande réserve de ciel étoilé d'Europe. En 2018, ce parc a organisé avec l'Agence française pour la biodiversité un colloque pour la  ;
 la RICE Alpes Azur Mercantour, portée par le parc national du Mercantour, le parc naturel régional des Préalpes d’Azur et la communauté de communes Alpes d’Azur, devient en  la troisième réserve étoilée de France ;
 la RICE du parc naturel régional de Millevaches en Limousin, depuis le .

En 2020, un projet Dark Sky a été initié par l'AEEFFC pour le Grand Besançon et le premier plateau du Doubs.

Au Québec 
Le Québec abrite au parc national du Mont-Mégantic la RICE du Mont-Mégantic depuis 2007, ce qui en fait la première réserve de ciel étoilé reconnue internationalement.

Liste des réserves suivant le classement de l'IDA

Autres réserves de ciel étoilé remarquables 
En 2011, l'île Anglo-Normande de Sercq est le premier territoire d'Europe à être labellisé « communauté internationale de ciel étoilé ».

En 2020, Niue est la première nation mondiale à devenir « sanctuaire international de ciel étoilé », en sus du label « communauté internationale de ciel étoilé ».

Références

Voir aussi

Articles connexes 

Une galerie d'images d'illustrations sur la pollution lumineuse est disponible sur Wikimedia Commons, à la page Pollution lumineuse, en complément de cet article.

Liens externes 
  Site principal, Association internationale Dark Sky
 Document sur la réserve de ciel étoilé du Mont Mégantic 
 "Quand les étoiles sont sur la réserve", une version amusée du projet de réserve de ciel étoilé au pic du Midi de Bigorre
 .